is een Japans betaald voetballer die doorgaans in de verdediging speelt. Hij verruilde Sampdoria in juli 2022 voor FC Schalke 04. Yoshida debuteerde in 2010 in het Japans voetbalelftal.

Clubcarrière
Yoshida stroomde in 2007 door vanuit de jeugd van Nagoya Grampus Eight. Na drie seizoenen in eigen land tekende hij in februari 2010 een contract voor 3,5 seizoen bij VVV-Venlo, dat hem transfervrij overnam. Yoshida brak nog voor hij vastgelegd werd een middenvoetsbeentje in een vriendschappelijke wedstrijd met VVV-Venlo tegen MVV, tijdens zijn stage. Daardoor was hij in zijn eerste half jaar in Nederland niet beschikbaar voor wedstrijden. Na een operatie traden er complicaties op, waardoor hij nog eens onder het mes moest en de rest van het seizoen in eigen land revalideerde. Op 30 september 2010 maakte VVV-Venlo op de eigen website bekend dat Yoshida op 11 oktober terug zou keren bij de club. Kijkers van het tv-programma Studio Sport kozen een halve omhaal van Yoshida in een thuisduel tegen PSV als mooiste treffer van het eredivisieseizoen 2011/12.

Yoshida tekende op 30 augustus 2012 een contract bij Southampton FC, dat net naar de Premier League was gepromoveerd. Hij maakte op 15 september 2012 zijn debuut tegen Arsenal FC, hij kwam als invaller in het veld voor Jos Hooiveld. Met Southampton bereikte Yoshida in het seizoen 2016/17 de finale van de EFL Cup. Hij verlengde in augustus 2017 zijn contract tot medio 2020. Begin 2020 werd Yoshida verhuurd aan UC Sampdoria, dat hem na de verhuurperiode van een half jaar definitief overnam. In de zomer van 2022 verkaste de transfervrije verdediger naar het gepromoveerde FC Schalke 04.

Clubstatistieken

1Continentale officiële wedstrijden, te weten de AFC Champions League en UEFA Europa League
2Overige officiële wedstrijden, te weten J.League Cup, Play-offs en EFL Cup

Interlandcarrière
Yoshida maakte deel uit van de Japanse selectie die deelnam aan de Olympische Zomerspelen 2008. In januari 2011 maakte hij deel uit van de Japanse selectie voor de Azië Cup. Hij speelde regelmatig mee en werd samen met Japan kampioen van Azië. Yoshida nam met het Japans olympisch voetbalelftal onder leiding van bondscoach Takashi Sekizuka deel aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Hij was een van de drie dispensatiespelers in de selectie, en droeg de aanvoerdersband. Yoshida was voor Japan actief op het wereldkampioenschap voetbal 2014 en het Aziatisch kampioenschap voetbal 2015.

Bijgewerkt t/m 3 september 2022

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van VVV-Venlo
 Lijst van spelers van Southampton FC
 Lijst van spelers van UC Sampdoria
 Lijst van spelers van FC Schalke 04
 Lijst van spelers van het Japanse voetbalelftal

Externe link

Japans voetballer
Japans olympisch deelnemer